Валлуф:

 Валлуф — коммуна в Германии.
 Валлуф — река в Германии.